Franciszek Dominiak (1897–1984) – polski aktor teatralny i filmowy
 Franciszek Dominiak (1914–1999) – polski żołnierz, obrońca Westerplatte i powstaniec warszawski